Senat Wowereit bezeichnet folgende Landesregierungen des Landes Berlin unter Klaus Wowereit:
 Senat Wowereit I: von 2001 bis 2002
 Senat Wowereit II: von 2002 bis 2006
 Senat Wowereit III: von 2006 bis 2011
 Senat Wowereit IV: von 2011 bis 2014